Васи́лий Ива́нович Вла́сенко: Власенко, Василий Иванович (1928—2020) — советский легкоатлет, стипльчезист.
 Власенко, Василий Иванович (род. 1957) — советский учёный в области математического моделирования океанических процессов.